Soldiers of Love peut désigner:

 Soldiers of Love, chanson de Liliane Saint-Pierre de l'Eurovision 1987
 Soldiers of Love, chanson de Lighthouse X de l'Eurovision 2016